Como Ama una Mujer (album)
 Como Ama una Mujer (serial telewizyjny)